Резьба метрическая ISO наиболее часто используемый тип резьбы общего назначения во всем мире.

Стандарт на метрическую резьбу стал одними из первых международных стандартов, согласованных при создании Международной организации по стандартизации (ISO) в 1947 году.

Имеет широкое применение с номинальным диаметром от 1 до 600 мм и шагом от 0,25 до 6 мм.

Описание 

Профиль — равносторонний треугольник (угол при вершине 60°). 

Связь между высотой исходного треугольника  и шагом : 

.

Все параметры профиля измеряются в мм.

Обозначение и размеры 
Условные обозначения в маркировках резьбы: буква M (metric), числовое значение номинального диаметра резьбы (,  на схеме, оно же внешний диаметр резьбы на болте) в мм, числовое значение шага (для резьбы с мелким шагом) ( на схеме) и буквы LH для левой резьбы. Например, резьба с номинальным диаметром 16 мм с крупным шагом обозначается как 
M16

резьба с номинальным диаметром 36 с мелким шагом 1,5 мм: 
М36×1,5

такая же по диаметру и шагу, но левая резьба: 
М36×1,5-LH

Эти параметры могут быть нанесены на инструмент в разных местах и не иметь обозначения М, таким образом, числа 36 и 1,5, нанесенные в разных местах, обозначают М36×1,5. Также на советском и российском инструменте часто встречается сокращенная маркировка мелкого шага, например, 2М16 или 1М16, что означает «М16, мелкая, вторая» или «М16, мелкая, первая», соответственно. В этом случае 1М означает первый шаг от основного, 2М — второй. Для указанного примера 1М16 означает М16×1,75, а 2М16 означает М16×1,5, поскольку основной шаг М16 — 2 мм.

Стандарты 

 ГОСТ 8724-2002 (ИСО 261:98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
 ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1:98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль
 ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
 ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Резьба метрическая. Основные размеры
 ISO 68-1 «Резьбы винтовые ISO общего назначения. Основной профиль. Метрическая резьба»
 ISO 261:1998 «Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий вид»
 ISO 262:1998 «Резьбы ISO метрические общего назначения. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек»;
 ISO 965-1:1998 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 1. Принципы и основные характеристики»
 ISO 965-2:1998 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры резьб для болтов и гаек общего назначения. Средний класс точности»
 ISO 965-3:1998 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 3. Отклонения для конструкционной резьбы»
 ISO 965-4:1998 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 4. Предельные размеры для наружных винтовых резьб, гальванизированных горячим погружением, для сборки с внутренними винтовыми резьбами, нарезанными метчиком с позиции допуска H или G после гальванизации»
 ISO 965-5:1998 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 5. Предельные размеры для внутренних винтовых резьб винтов для сборки с наружными винтовыми резьбами, гальванизированными горячим погружением, с максимальным размером позиции допуска h до гальванизации»
 BS 3643 ISO metric screw threads
 DIN 13-1	ISO general purpose metric screw threads – Part 1: Nominal sizes for coarse pitch threads; nominal diameter from 1 mm to 68 mm
 DIN 13-2	ISO general purpose metric screw threads – Part 2: Nominal sizes for 0,2 mm, 0,25 mm and 0,35 mm fine pitch threads; nominal diameter from 1 mm to 50 mm	
 DIN 13-3	ISO general purpose metric screw threads – Part 3: Nominal sizes for 0,5 mm fine pitch threads; nominal diameter from 3,5 mm to 90 mm
 DIN 13-4	ISO general purpose metric screw threads – Part 4: Nominal sizes for 0,75 mm fine pitch threads; nominal diameter from 5 mm to 110 mm	
 DIN 13-5	ISO general purpose metric screw threads – Part 5: Nominal sizes for 1 mm and 1,25 mm fine pitch threads; nominal diameter from 7,5 mm to 200 mm	
 DIN 13-6	ISO general purpose metric screw threads – Part 6: Nominal sizes for 1,5 mm fine pitch threads; nominal diameter from 12 mm to 300 mm	
 DIN 13-7	ISO general purpose metric screw threads – Part 7: Nominal sizes for 2 mm fine pitch threads; nominal diameter from 17 mm to 300 mm	
 DIN 13-8	ISO general purpose metric screw threads – Part 8: Nominal sizes for 3 mm fine pitch threads; nominal diameter from 28 mm to 300 mm	
 DIN 13-9	ISO general purpose metric screw threads – Part 9: Nominal sizes for 4 mm fine pitch threads; nominal diameter from 40 mm to 300 mm	
 DIN 13-10	ISO general purpose metric screw threads – Part 10: Nominal sizes for 6 mm fine pitch threads; nominal diameter from 70 mm to 500 mm	
 DIN 13-11	ISO general purpose metric screw threads – Part 11: Nominal sizes for 8 mm fine pitch threads; nominal diameter from 130 mm to 1000 mm	
 DIN 13-12	ISO general purpose metric screw threads – Part 12: 1 to 300 mm diameter coarse and fine pitch threads Selected diameters and pitches	
 DIN 13-13	ISO general purpose metric screw threads – Part 13: Selected sizes for screws, bolts and nuts from 1 to 52 mm screw thread diameter and limits of sizes
 DIN 13-19	ISO general purpose metric screw threads – Part 19: Nominal profiles	
 DIN 13-20	ISO general purpose metric screw threads – Part 20: Limits of sizes for coarse pitch threads with the preferred tolerance classes; nominal sizes from 1 mm to 68 mm
 DIN 13-21	ISO general purpose metric screw threads – Part 21: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 1 mm to 24,5 mm	
 DIN 13-22	ISO general purpose metric screw threads – Part 22: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 25 mm to 52 mm
 DIN 13-23	ISO general purpose metric screw threads – Part 23: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 53 mm to 110 mm
 DIN 13-24	ISO general purpose metric screw threads – Part 24: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 112 mm to 180 mm
 DIN 13-25	ISO general purpose metric screw threads – Part 25: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 182 mm to 250 mm
 DIN 13-26	ISO general purpose metric screw threads – Part 26: Limits of sizes for fine pitch threads with the preferred tolerance classes; Nominal diameter from 252 mm to 1000 mm
 DIN 13-28	ISO general purpose metric screw threads – Part 28: Coarse and Fine Screw Threads from 1 to 250 mm Screw Thread Diameter; Root Cross-sections, Tensile Stress Cross-sections and Pitch Angles	
 DIN 13-50	ISO general purpose metric screw threads – Part 50: Combination of tolerance classes for formed internal screw threads
 DIN 13-51	ISO general purpose metric screw threads – Part 51: External screw threads for transition fits (former: screw threads for interference fit); tolerances, limit deviations, limits of sizes
 DIN 13-52	ISO general purpose metric screw threads – Part 52: Multi-start thread tolerances and deviation of profile
 ANSI B1.13M, ANSI B1.18M Метрическая резьба М с профилем, базирующимся на стандарте ISO 68

См. также 
Другие стандарты резьбы:

 Британский стандарт Уитворта
 Унифицированный стандарт резьбы (UTS, включает резьбы UNC, UNF, UNS и UNEF)

Примечания 

Технологии машиностроения
Детали машин и механизмов
Токарное дело